Crystal Lakes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crystal Lakes (Florida)
 Crystal Lakes (Missouri)
 Crystal Lakes (Ohio)
 Crystal Lakes (Oklahoma)
 Crystal Lakes View, Florida

Siehe auch:
 Crystal Lake